Exciter est un groupe de musique d'Ottawa formé en 1980.
 Exciter est un album du groupe Depeche Mode publié en 2001.
Exciter est une chanson du groupe Judas Priest présente sur l'album Stained Class